Horowitz:

 Hořovice (niem. Horowitz, Horschowitz), miasto w Czechach
 Vladimir (Włodzimierz) Horowitz (ukr. Го́ровиць Володимир Самiйлович; 1903–1989), światowej sławy pianista
 Armin Horowitz – malarz
 Anthony Horowitz (* 1956), angielski pisarz i scenarzysta
 Israel Albert Horowitz (1907–1973), amerykański szachista oraz dziennikarz szachowy
 Leopold Horowitz
 Ryszard Horowitz (* 1939), polski fotografik i fotograf
 Bronisława Horowitz-Karakulska, „Niusia Horowitz” (* 1932), ocalona z Holocaustu
 Uszer Horowitz (1905–?), polski działacz społeczności żydowskiej
 Saul Chaim Horowitz (1859–1921), niemiecki rabin i teolog
 Winona Laura Horowitz (* 1971 w hrabstwie Olmsted County, Minnesota), amerykańska aktorka
 Chaim Arie Leibusz Horowitz (1851–1904), polski rabin
 Nancy Horowitz Kleinbaum (* 1948), pisarka i dziennikarka

Horowic 
 Jakub Icchak Horowic, znany także jako Widzący z Lublina lub Jakub Izaak z Lublina (1745–1815)
 Naftali Cwi Horowic (z Ropczyc) (1760–1827), cadyk, rabin
 Samuel Szmelke Horowic (1726 Czortków – 1778, Nikolsburg (Mikulov))

Horovitz 
 Israel Horovitz (1939–2020), amerykański dramaturg i scenarzysta